Estill può riferirsi a diverse città statunitensi:

Estill (Carolina del Sud)
Estill (Kentucky)
Estill (Missouri)

Pagine correlate 
Estil